Авилес:
Топоним
 Авилес — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия.
 Авилес — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Астурия.

Фамилия
 Авилес, Оскар (1924—2014) — перуанский певец, музыкант и композитор.
 Авилес, Рамон (1952—2020) — пуэрто-риканский бейсболист.
 Авилес, Рик (1952—1995) — американский актёр и комик.
 Авилес, Эдуардо (род. 1948) — чилийский и парагвайский бизнесмен, антикоммунист.